Адырсу (Адыр-Су, , буквально — «река с хребта»— река в России, протекает по Эльбрусскому району Кабардино-Балкарской Республике. Устье реки находится в 142 км по правому берегу реки Баксан в селе Верхний Баксан. Длина реки составляет 14 км, площадь водосборного бассейна 117 км².

Система водного объекта: Баксан → Малка → Терек → Каспийское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Баксан, без реки Черек. Речной бассейн реки — реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020000712108200004529.

Галерея

Примечания 

Притоки Баксана
Реки Эльбрусского района